Я тот, кто я есть () — китайский комедийно-драматический анимационный фильм 2021 года режиссёра Сунь Хайпэна.

Сюжет 
Молодой, не уверенный в себе китаец должен преодолеть сомнения, чтобы принять участие в чемпионате по танцу льва в Гуанчжоу.

Производство 
Трейлер фильма вызвал споры на Weibo за оскорбительный характер преувеличенных раскосых глаз китайских персонажей. Продюсер Чжан Мяо защищал дизайн персонажей как эстетическую «уверенность».

Отзывы 
Несмотря на скромные кассовые сборы, фильм получил высокую оценку.

В интервью Президент Ассоциации кинокритиков Китая Жао Шугуан заявил, что успех «приземлённого» фильма даёт основания для предположения о смене направлении развития анимационного кинопроизводства в стране.

Примечания 

Мультфильмы 2021 года
Полнометражные мультфильмы Китая
Компьютерные анимационные фильмы Китая
Фильмы Китая 2021 года